Пётр Хохлов
 Хохлов, Пётр Васильевич (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Хохлов, Пётр Ильич (1910—1990) — советский лётчик; участник первого налёта на Берлин, Герой Советского Союза (1941).